Леони́д Ива́нович Пономарёв (12 февраля 1937, Дружковка — 3 января 2019, Москва) — советский и российский физик, специалист в области физики мезоатомных и мезомолекулярных процессов, мюонного катализа, академик РАН (2016).

Биография 
Окончил физический факультет МГУ в 1963 году, с того времени до 1983 года работал в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна). Защитил докторскую диссертацию в 1971 году. Утверждён в звании профессора (1985). 

В 80-х годах читал лекции и вёл семинары по теоретической физике в МФТИ. 

В 1994 году избран членом-корреспондентом Российской академии наук по Отделению ядерной физики, в 2016 году — академиком РАН. Состоял в Отделении ядерной физики РАН, с 1983 года начальник лаборатории теории квантовых процессов и начальник отдела теоретических исследований Института молекулярной физики РНЦ «Курчатовский институт». Руководитель Автономной некоммерческой организации Координационно-исследовательский центр по проблеме мюонного катализа и экзотических квантовых систем (МЮКАТЭКС). 

Лауреат премии имени И. В. Курчатова (1986). 

Лауреат премии «Просветитель» 2009 года за книгу «Под знаком кванта».

Сын Андрей (1957—2014) — историк-византинист, автор монографий «Деньги Золотой Орды и Трапезундской империи» и «Эволюция денежных систем Причерноморья и Балкан в XIII—XV вв.». 

Внучка— искусствовед София Багдасарова.

Умер в 2019 году. Похоронен на Митинском кладбище.

Научная деятельность 
Л. И. Пономарёвым был решён «общий случай задачи двух центров квантовой механики и обнаружено явление конфигурационного взаимодействия термов в этой задаче; предложена „модель больших мезомолекул“, положившая начало новому направлению исследований — „мезонной химии“ (этот цикл исследований признан в 1977 году научным открытием). 

Ввёл новый класс специальных функций — кулоновские сфероидальные функции; создан метод прецизионных вычислений энергии связи систем трёх тел; предложен и реализован эффективный метод решения задачи трёх тел с кулоновским воздействием; предсказана большая скорость образования мезомолекул dtm; предсказан и описан количественный процесс орто-пара перехода в мезомолекуле rrm; вычислена поляризация вакуума в системе трёх тел и найдены поляризационные сдвиги энергий связи мезомолекул; разработана количественная теория явления резонансного образования мезомолекул; построен адиабатический гиперсферический базис в задаче трёх тел».

Автор научно-популярных книг: «По ту сторону кванта» и «Под знаком кванта».

Избранная библиография 
 «По ту сторону кванта» (1971)
 Комаров И. В., Пономарёв Л. И., Славянов С. Ю. Сфероидальные и кулоновские сфероидальные функции / Под ред. В. С. Булдырева. — М.: Наука, 1976.
 «Скорости девозбуждения мю-мезомолекул изотопов водорода» (1981, в соавт.)
 «Мюонный катализ ядерных реакций синтеза в смеси дейтерия и трития» (1982)
 «Под знаком кванта» (1984, 1989, 2007)
 «Мюонный катализ» (1990)
 «Нерешённые проблемы мюонного катализа» (1993)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Физики по алфавиту
Физики СССР
Физики России
Преподаватели кафедры теоретической физики Московского физико-технического института
Популяризаторы физики
Авторы научно-популярной литературы
Награждённые Золотой медалью имени И. В. Курчатова
Лауреаты премии «Просветитель»
Авторы открытий, зарегистрированных в СССР
Сотрудники Курчатовского института
Сотрудники Объединённого института ядерных исследований
Похороненные на Митинском кладбище